Outside (альбом) — альбом Дэвида Боуи (1995).
 Outside (песня Staind) — сингл альтернативной группы Staind.
 Outside (песня Кельвина Харриса) — четвертый сингл Кельвина Харриса с альбома «Motion».